Austin Powers: Oh, Behave! — это экшн-видеоигра, разработанная Tarantula Studios и изданная Rockstar Games для Game Boy Color 18 сентября 2000 года в Северной Америке и 3 ноября 2000 года в Европе.

Игра представляет собой набор мини-игр и функций, основанных на серии фильмов об Остине Пауэрсе. Игра также включала ремейки на тему Остина Пауэрса «Pac-Man», «Камень, ножницы, бумага» и настольной игры «Отелло».

Игровой процесс 
Austin Powers: Oh, Behave! это экшн-игра, предназначенная для одиночной игры (с некоторыми функциями многопользовательской игры), где игроки могут насладиться серией мини-игр на тему Остина Пауэрса.

Международный человек в платформенной игре 
Международный человек в платформенной игре — самая крупная из мини-игр, включённых в Austin Powers: Oh, Behavior!. В этой мини-игре игрок играет за Остина Пауэрса в приключенческой игре с сайд-скроллером, вдохновлённой серией фильмов. Мини-игра включает в себя игрока, преодолевающего препятствия и уничтожающего врагов в попытке найти свой путь к концу каждого уровня.

Лабиринт Моджо 
Mojo Maze — это мини-игра в виде игры Pac-Man в стиле Остина Пауэрса, входящая в состав Austin Powers: Oh, Behaviour!.

Доминирование 
Доминирование — это настольная игра, похожая на Отелло, в которой игрок переворачивает фишки своего противника, чтобы изменить цвет фишек. Выигрывает тот, у кого к концу игры на доске окажется больше фишек своего цвета.

Камень, Ножницы, Бумага 
Мини-игра «Камень, ножницы, бумага», включённая в «Austin Powers: Oh, Behave!» сопоставляет игрока со злодеем из серии фильмов об Остине Пауэрсе. Игрок может выбрать злодея, с которым он столкнётся, а также уровень сложности игры. Как описано в Giant Bomb, «Появляется стоп-сигнал, и вы должны переключаться между камнем, бумагой или ножницами и „бросить“ свой выбор, когда загорится зелёный. Если вы введёте свой выбор слишком рано или слишком поздно, вы автоматически проиграете, время зависит от выбранной вами сложности. Игра отслеживает ваши победы и поражения с течением времени.»

Оценки 
После выхода игра была встречена критиками смешанными отзывами, а Крис Карл из IGN заявил: «Плохие зубы, плохой акцент… плохая игра для Game Boy Color».

Робб Гвидо из Tampa Bay Times поставил игре двойку, заявив, что «Я люблю Остина Пауэрса так же сильно, как и всех остальных, но этого недостаточно, чтобы мне понравилась эта неигровая игра. Есть несколько видов деятельности и несколько забавных звуковых фрагментов, но для того, чтобы быть заводным, требуется нечто большее».

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Игры для Game Boy Color
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании